Лоран Гарнье (; родился 1 февраля 1966 года в Булонь-Бийанкур) — также известный как Choice, французский техно-музыкант, продюсер и диджей, соучредитель лейбла F-Communications, радиоведущий.

Биография 
В 1984 году Гарнье начал работать официантом во французском посольстве в Лондоне. Он начал играть с DJ Nelson aka DJ Stan во французском клубе, а затем  в 1986 году переехал в Манчестер. Там и началась его карьера диджея.  В 1987 году он начал сводить музыку в клубе Haçienda в Манчестере, под псевдонимом DJ Pedro. В 1988 году ему пришлось вернуться во Францию, чтобы завершить свою военную службу.   В этот же период он посещает Нью-Йорк, где знакомится с легендарным музыкальным продюсером Фрэнки Наклзом. Вернувшись в начале 90-х во Францию, он продолжает реализовываться в расцветающей сфере рейва и диджеинга, вместе с этим начинает руководить  популярным парижским  клубом Wake Up Club, а также делает первые шаги  в записи собственной музыки.   Для лейбла FNAC Гарнье выпустил трек "French Connection" и сборник A Bout de Souffle. После банкротства лейбла, он создал свой лейбл F Communications вместе с  Эриком Морандом (другом, который также работал на Fnac ). Его первый альбом « Shot in the Dark» был выпущен в 1995 году.  Второй альбом под названием "30", вышел в 1997 году и включал в себя один из самых продаваемых синглов Гарнье «Crispy Bacon». Далее, в 1998 году, была выпущена ретроспектива "Early Works".  Последующие годы Гарнье активно гастролировал по миру в качестве диджея, чем заработал себе мировую славу.В конце 1990-х, Гарнье вернулся к написанию музыки. Альбом Unreasonable Behavior был выпущен в начале 2000 года, в него вошла ​​одна из  самых известных его песен "The Man with the Red Face".

В 2006 году на F-Com выходит подборка лучших собственных работ, ремиксов и ранее нигде не публиковавшихся композиций артиста под названием «Retrospective».

В 2007 году выходит компакт-диск с фрагментами живых совместных выступлений Гарнье с Вессельтофтом, Филиппом Надо и Бенджаменом Риппертом «Public Outburst». Диск включает в себя 7 треков (два из которых — «63» и «The Battle» — ранее нигде не издавались) и два видео-фрагмента на отдельном компакт-диске.

По мнению авторитетного шотландского издания "The List",  Гарнье является одним из немногих избранных, кто действительно может претендовать на звание «лучший ди-джей в мире». Создав свою собственную веб-радиостанцию ​​PBB, в противовес консервативным плейлистам французского радио, он ставит в эфирах свою любимую музыку от техно до инди.  

Гарнье популяризирует электронную музыку широкой аудитории, он был первым электронным музыкантом, сыгравшим в 2010 году, в концертном зале классической музыки Salle Pleyel  в Париже, также он сочинил музыку к балету «Suivront mille ans de calme», французского хореографа Angelin Preljocaj."У меня совершенно не было сомнений, что однажды я тоже стану диджеем. Тогда я очень смутно себе представлял, что это значит. В моём понимании диджей должен был играть самую лучшую музыку, добиваясь единственной цели - обаять и сделать публику счастливой и неистово танцующей."

Дискография

Студийные альбомы 
 Shot In The Dark (1994, F-Communications)
 30 (1997, F-Communications)
 Early Works (compilation) (1998), Arcade
 Unreasonable Behaviour (2000, F-Communications)
 The Cloud Making Machine (2005, F-Communications)
 Retrospective 1994 – 2006 (compilation) (2006, F-Communications/PIAS (with Håkon Kornstad))
 Public Outburst (live album) (2007, F-Communications)
 Tales Of A Kleptomaniac (2009, PIAS Recordings)
 La Home box (2015), F Communications

Синглы 
на лейбле FNAC Music Dance Division:

 "French Connection" (with Mix Master Doody) – 'as French Connection' (1991)
 Stronger By Design EP (1992)
 "Join Hands" (remixes) – (1992)
 Paris EP – 1993 – as 'Choice' (также и на Fragile Records)
 A Bout de Souffle EP – (1993) (также и на  Warp Records)
 "For House Music Lovers" – 1993
 "Lost in Alaska" – 'as Alaska' – 1993
 Planet House EP – 1993
на лейбле F Communications:

 Dune (with Pascal Feos) – Alliance EP – 1994
 "Astral Dreams" – 1994
 Alaska – Deuxième EP – 1995
 Club Traxx EP – 1995
 "The Hoe" – 1996
 "Crispy Bacon Part 1" – 1997 – UK No. 60
 "Crispy Bacon Part 2" - 1997
 "Flashback" - 1997
 "Coloured City" - 1998
 Club Traxx EP Vol 2 - 1998
 "The Sound of the Big Babou" - 1999
 "The Man with the Red Face" - 2000 - UK No. 65
 "Greed" / "The Man with the Red Face" – 2000 – UK No. 36
 "Sambou" – 2002
 "Returning Back to Sirius" – 'as Alaska' – 2003
 Marl Chingus (with Ludovic Llorca) – "6 Months Earlier" – 2004
 "The Cloud Making Machine" (reworks vol 1 & 2) – 2005
на лейбле Innervisions:

 Back to My Roots EP – 2008

на лейбле [PIAS] Recordings:

 Gnanmankoudji - 2009
 Pay TV - 2009
 Gnanmankoudji Remixes - 2010

на лейбле Ed Banger records:

 "Timeless EP" − 2012

Библиография 
 «Electrochoc» в соавторстве с Давидом Бреном-Ламбером (2003, Flammarion; второе, дополненное и расширенное, издание книги вышло в 2013 в издательстве Flammarion)
Книга переведена на многие языки, в том числе в 2005 году книга была издана в русском переводе. В ноябре 2014 года в издательстве "Белое яблоко"  вышло новое, дополненное издание книги на русском языке под названием "Электрошок, полное издание 1987-2013".

Лоран Гарнье в России 
Лоран Гарнье уже пять раз посетил Россию. Впервые Лоран выступил в Москве на мероприятии «Mobile» в 1993 году, второй раз он посетил Москву в июне 2001 года, отыграв в клубе Город. В конце октября 2005 года Гарнье снова посетил Москву, где во Французском культурном центре провёл презентацию российского издания своей книги «Электрошок», отыграл специальный посвящённый этому шестичасовой микс в новом помещении клуба Город, а также отыграл свой сет на афтер-пати Хеллоуина в клубе De la Guarda. Очередной, уже четвёртый по счету, приезд техно-гуру был приурочен к десятилетию питерского рейва FortDance, который прошёл в Москве 17 июля 2009 года. Лоран и его команда провели полуторачасовое живое выступление в клубе Gaudi, где отыграли как композиции из самого последнего альбома «Tales of a Kleptomaniac», так и старые мировые хиты, такие как Crispy Bacon и Man With The Red Face. В пятый раз Лоран Гарнье демонстрировал своё мастерство на Лубянской площади в Москве во время празднования дня города 4 сентября 2010 года под эгидой «Года Франции в России / Года России во Франции». 18 августа 2012 Лоран Гарнье, в рамках своего шоу LBS (Live Booth Session) выступил в московском клубе «Крыша мира».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лорана Гарнье 
 Интернет-радио Лорана Гарнье 
 Дискография Лорана Гарнье на сайте Discogs.com 
 «Французский связной» — статья о лейбле F-Communications 
 Программа о книге Лорана Гарнье «Электрошок» на радио «Факультет» 
 Интервью Лорана Гарнье немецкому журналу «Groove» на русском языке 
 Laurent Garnier. Интервью Бену Хогвуду (musicomh.com) , перевод
 Интервью Гарнье журналу «Афиша» 
 Отрывок из книги «Электрошок. Полная версия 1987—2013»

Техно-музыканты